СВК може да се односи на:

 -{SVK, ISO 3166-1 alpha-3}- код за Словачку
 -{SVK, ICAO}- код за -{Air Slovakia}-
 СВК, скраћеница за Српску војску Крајине
 СВК (софтвер), један компјутерски програм